Giza je lahko:
 Giza, Egipt
 Piotr Giza, poljski nogometaš